Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2004 se uskutečnilo ve dnech 17. a 18. ledna 2004 v rychlobruslařské hale M-Wave v japonském Naganu. Celkově se jednalo o 35. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajovali titul Kanaďan Jeremy Wotherspoon a Němka Monique Garbrechtová-Enfeldtová. V Naganu zvítězili Nizozemec Erben Wennemars a jeho krajanka Marianne Timmerová.

Šampionát proběhl bez české účasti.

Muži 
* pád

Ženy

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2004, isuresults.eu

2004
Rychlobruslení v roce 2004
Rychlobruslení v Japonsku
Sport v Naganu
Sport v Japonsku v roce 2004